Кирха Святого Иоанна — лютеранская церковь:

 Кирха Святого Иоанна в Вуолах — лютеранская церковь в деревне Вуолы, бывший центр прихода Вуоле () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии
 Кирха Святого Иоанна в Кайболове — лютеранская церковь в деревне Кайболово, бывший центр прихода Лииссиля () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 
 Кирха Святого Иоанна в Котлах — лютеранская церковь в деревне Котлы, бывший центр прихода Каттила () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 
 Кирха Святого Иоанна в Губаницах — лютеранская церковь в деревне Губаницы, центр прихода Купаница () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии  
 Кирха Святого Иоанна в Маркове — лютеранская церковь в ныне не существующей деревне Марково, бывший центр прихода Марккова () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 
 Кирха Святого Иоанна в Ломоносове — лютеранская церковь, расположенная в историческом районе Мартышкино города Ломоносов, центр прихода Тюрё () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии
 Кирха Святого Иоанна (Севастьяново) — лютеранская церковь в посёлке Севастьяново.